Hybris steht für:

 Hybris, eine Selbstüberhebung, die sich, insbesondere unter Berufung eines gerechten göttlichen Zorns, der Nemesis, rächen muss 
 Hybris (Mythologie), der Name einer Nymphe, mit der Zeus den Halbgott Pan gezeugt haben soll 
 Hybris (Album), das Debütalbum der schwedischen Progressive Rockband Änglagård 
 (430) Hybris, ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 18. Dezember 1897 von dem französischen Astronom Auguste Charlois in Nizza entdeckt wurde 
 Hybris (Label), der Name eines 2004 gegründeten schwedischen Musiklabel 
 Hybris (Unternehmen), ein deutscher Softwarehersteller
 Hybris (Computerspiel), ein Computerspiel, das auf dem Commodore Amiga sehr beliebt war

Siehe auch: